James Hickman, Jim Hickman
 Jim Hickman, David James Hickman (1892–1958) – amerykański baseballista
 James C. Hickman (1927–2006) – amerykański aktuariusz
 Jim Hickman, James Lucius Hickman (1937–2016) – amerykański baseballista
 Jim Hickman, James Franklin Hickman II (1943–1982) – amerykański kierowca rajdowy
 James Hickman (ur. 1976) – brytyjski pływak